En Pologne, Sowiniec peut faire référence à :

 Sowiniec, un village dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie,
 Sowiniec, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne,
 Sowiniec, un village dans la voïvodie de Lublin,
 Sowiniec, un village dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.